Книга Чи́сел (, bᵊmiðbar, совр. произн. Бе-мидба́р — «В пустыне»; ; ; тж. «Четвёртая книга Моисея») — четвёртая книга Пятикнижия (Торы), Ветхого Завета и всей Библии. В Мишне и Талмуде называется «Хумаш а-пкудим» (букв. «Пятина исчисленных»). Название книги объясняется тем, что в ней приводится целый ряд подробных данных по исчислению народа, отдельных его колен, священнослужителей, первенцев и т. п. Повествование охватывает события от приготовлений к уходу из Синая до прибытия «на равнины Моава, при Иордане, против Иерихона». Основное содержание этой книги — жизнь народа в пустыне, пред лицом Создателя и «наедине» с Ним.

В книге Чисел 36 глав. В иудаизме она (как и другие книги Торы) имеет другое деление — на «недельные главы» (парашат ха-шавуа).

Содержание книги

Исчисление колен 
В первых четырёх главах этой книги речь идёт о приготовлениях к военному походу, и приводится число боеспособных мужчин, которое составляет 603 550. В этих же главах описан порядок, который соблюдался как на стоянках, так и в пути: в центре находилась Скиния, которую несли левиты, а по четырём её сторонам располагались по три колена. Эта часть книги Числа устанавливает законы о назореях и завершается священническим благословением, а также перечисляет коллективные и индивидуальные пожертвования начальников колен для священнослужения в Скинии. Каждый из начальников приносил дары в назначенный день в том порядке, в каком колена перечислены в Чис., 2. Были изготовлены две серебряные духовые трубы, и установлены правила для их использования в бою и в праздники.

Исход и скитания по пустыне 
На двадцатый день второго месяца на второй год Исхода израильтяне покинули гору Синай и двинулись в путь.
 Главы  повествуют об их продвижении.
 Однако приготовления к приходу в Землю обетованную оказались напрасны, народ проявил моральную слабость, что выражалось в актах непослушания, о которых рассказано в главах .
 Первый из случаев ропота Израиля против Бога и Его посланника Моисея связан с однообразием посылаемой Богом каждое утро пищи (манна небесная) (). В ответ на жалобы Моисея Бог посвятил 70 мужей в старейшины, возложил на них часть бремени Моисея () и послал израильтянам несметное множество перепелов.
 Далее следует рассказ о том, что Аарон и Мириам (Мирьям) упрекали Моисея «за жену эфиопку» (), которую он «взял за себя», и Бог наказал Мирьям проказой, впоследствии исцелив её (глава ).
 Ропот израильтян достиг кульминации в их отказе идти в Землю обетованную (главы ). По велению Бога Моисей послал в Ханаан 12 разведчиков — по одному от каждого колена. Вернувшись через 40 дней к Моисею, они подтвердили, что в Земле Израиля «подлинно течёт молоко и мёд» (), однако, испуганные силой живущего там народа, «распускали худую молву о земле, которую осматривали, между сынами Израилевыми» (). В результате израильтяне стали «роптать на Моисея» и «сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет» (). Двое из разведчиков — Иисус Навин (Иехошуа бин Нун) и Халев (Калев) — призвали народ уповать на Божье обетование, однако израильтяне вознамерились побить их камнями (). В наказание за слабость веры Бог осудил всех (кто был в возрасте двадцати и более лет во время исхода из Египта), за исключением Иисуса Навина и Халева, на странствия и смерть в пустыне, а за самовольную попытку израильтян войти в Ханаан они были наказаны поражением в битве с амалекитянами и ханаанеями ().
 Глава  содержит ряд культовых предписаний, завершающихся рассказом об установлении смертной казни за нарушение субботы и предписанием носить цицит () как постоянное напоминание о Завете.
 В рассказе о «восстании» левита Корея (Кораха) против Моисея и Аарона (главы ) отражается недовольство части потомков колена Реувена, а также левитов отведённым им подчинённым положением по сравнению с коэнами, которым была дана прерогатива отправления культа в Скинии. Бог наказал ропщущих и восстановил авторитет Аарона.
 За этим следуют установления об обязанностях и правах левитов как прислужников священников (глава ) и предписания о ритуальном очищении пеплом красной коровы (глава ).

Завершение скитаний 
 Далее повествуется о периоде, завершающем сорокалетнее скитание Израиля по пустыне.
 Центральная тема следующей главы (глава ) — смерть вождей израильтян: глава начинается сообщением о смерти Мириам и завершается рассказом о смерти Аарона и наследовании священничества его сыном Елезаром (Эл‘азаром).
 На своём пути в Землю обетованную израильтяне направились в Заиорданье, однако царь Эдома отклонил их просьбу разрешить проход через его территорию (). Нанеся поражение ханаанскому царю Араду (), израильтяне двинулись вдоль Красного моря, чтобы обойти Эдом с юга.
 Трудности пути через пустыню вновь вызвали малодушие у израильтян, за что Бог наказал их нашествием ядовитых змей ().
 В результате победы над царём Сихоном израильтяне впервые приобрели собственную территорию: «И поразил его Израиль мечом, и взял во владение землю его…» ().
 Кратким рассказом о победе над царём Башана Огом, позволившей израильтянам завершить овладение территориями к северу от заиорданских царств, заканчивается повествование в книге Чисел о продвижении израильтян из Синая в Заиорданье.

Израильтяне в Моаве 
 Последняя часть книги Числа (главы ) повествует о пребывании израильтян на равнинах Моава.
 История о волхве Валааме (Биль’аме), которого Балак, царь Моава, послал проклясть Израиль, а он вместо этого благословил его (главы ), показывает неуязвимость народа Израиля.
 Вслед за этим, однако, повествуется об очередном отступничестве народа, впавшего под влиянием моавитян в идолопоклонство и «блудодействовавшего с дочерями Моава» (). После того, как Финеес (Пинхас) публично умертвил зачинщиков, Бог повелел Моисею казнить «начальников народа» и поразить «двадцать четыре тысячи из израильского стана» (), заповедав Израилю вечную вражду к мидианитам, «ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своём» ().
Этим эпизодом завершается в книге Числа длинный перечень отступничеств Израиля.
 Исчисление израильтян в главе  аналогично главе , однако даёт несколько меньший итог, который отражает потери вследствие Божьего наказания. Рассказ об исчислении служит введением к установлению законов об уделе дочерей ().
 Глава завершается рассказом об избрании Иисуса Навина преемником Моисея ().
 Повествование прерывается предписаниями о праздничных жертвоприношениях (главы ) и об ответственности за обеты, данные женщинами (глава ).
 Глава  повествует о войне израильтян с мидианитами и даёт пример, как следует делить захваченную на войне добычу.
 В главе  повествуется о согласии Моисея разрешить коленам Рувима (Реувена) и Гада и половине колена Манассии (Менашше) поселиться в Гильаде с условием, что они вместе с остальными коленами примут участие в войне за овладение Ханааном.
 Глава  начинается списком становищ израильтян на их пути от Египта до Моава; большая часть приводимых здесь географических названий не поддаётся идентификации, а многие из них не встречаются более в Библии.
 За списком следует повеление Бога израильтянам завоевать Ханаан и разделить его территорию между коленами.
 В главе  даётся перечисление всех границ земли, предназначенной для поселения израильтян, и имена тех, кто должен будет делить землю по жребию.
 Глава  содержит постановление о городах левитов, которые, в отличие от остальных колен, не получат собственного надела, и о городах-убежищах для тех, кто совершил непреднамеренное убийство.
 В последней главе  даются дополнительные постановления о наследовании удела дочерьми.

Происхождение книги 
Рассказы книги Числа о переписях соотносятся с аналогичными эпиграфическими находками из Мари (XVIII—XVII века до н. э.), в которых, как и в книге Числа, переписи населения связаны с воинской повинностью и распределением земли, причём термины марийских документов (сабам, пакаду) соответствуют библейским терминам (цава и пакад). Повествовательный материал книги следует также сравнивать с политическим положением в XIII веке до н. э., когда многочисленные государства региона были вассалами мидианитов, контролировавших политику этих государств. Этот факт объясняет, почему приближение воинственных израильтян обеспокоило не только моавитян, но и мидианитских «старейшин». По всей видимости, пятеро знатных мидианитов, убитых на территории аморейского царя Сихона, были мидианитскими эмиссарами в Хешбоне. Мидианитские представители сопровождали моавитских послов, обратившихся к Валааму за помощью в действиях против израильтян. Возможно, что именно мидианиты были инициаторами деморализации израильтян, поскольку Бог наказал Моисею враждовать с мидианитами, а не с моавитянами, и этот наказ был выполнен (глава 31). В I тыс. до н. э. мидианиты практически исчезли из поля зрения израильтян.

Разделение книги на недельные главы в иудаизме 
 Бемидбар ()
 Насо ()
 Бехаалотха ()
 Шлах ()
 Корах ()
 Хукат ()
 Балак ()
 Пинхас ()
 Матот ()
 Масей ()

Примечания

Ссылки 

 
 Книга Бемидбар. . Предисловие к изданию Сончино
 Читать книгу Чисел. .
 Книга Чисел. Синодальный перевод. 

Книги Ветхого Завета
Пятикнижие
Книги по алфавиту
Книга Чисел